Angle mort (französisch: toter Winkel) ist der Titel folgender Werke:
 Angle mort (2011), kanadischer Spielfilm von Dominic James
 Angle mort (2017), belgischer Spielfilm von Nabil Ben Yadir